Größwang ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Größwang (* 1970), deutsche Managerin und Generalsekretärin der International Bobsleigh & Skeleton Federation
 Rudolf Größwang  (* 1947), deutscher Rennrodler